Boco puede referirse a lo siguiente:

 Boco (Quillota).— Localidad rural de Quillota, Chile.
 Boco I.— Rey de Mauritania entre 110 y 80 a. C. aproximadamente.
 Boco II.— Rey de Mauritania en el siglo I a. C.
 Río Boco.— Río de Portugal.